Belle Isle kan syfta på:

 Belle Isle, Cumbria  – en ö i Lake Windermere, England
 Belle Isle, Florida – en stad i Orange County
 Belle Isle, Newfoundland och Labrador – en ö i Kanada
 Belle Isle-sundet – ett sund utanför Labrador, Kanada
 Belle-Île-en-Mer – en ö utanför Frankrikes kust

Se även
 Belle-Isle